Mittag:
 Anja Mittag
 Magnus Gösta Mittag-Leffler
 Instituto Mittag-Leffler
 28394 Mittag-Leffler